Le Grand Bain, émission de radio française, diffusée sur France Inter et présentée par Sonia Devillers de 2012 à 2014 ;
 Le Grand Bain, film français réalisé par Gilles Lellouche, sorti en 2018 ;
 Le Grand Bain, tome de la série Journal d'un dégonflé.

Voir aussi